Torque může znamenat:

 anglicky točivý moment
 Torque (americká hudební skupina) – americká thrashmetalová kapela
 Torque (italská hudební skupina) – italská post-hardcorová kapela
 Torque (album) – studiové album stejnojmenné americké thrashmetalové kapely
 Torque: Ohnivá kola – americký akční film z roku 2004